Narcissus (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
Narcissus (Claudius), een vrijgelaten slaaf en belangrijke adviseur van keizer Claudius
narcis (Narcissus), een plantengeslacht
Narcissus (film), een film uit 1956
Narcissus (band), een Nederlandse jazzgroep
Narcissus (Caravaggio), een schilderij van Caravaggio
Narcissus (Boek, 2010), een boek van Maarten Schinkel